Ganino () ist ein Name russischer Orte:
 Ganino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Gnottau, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Ganino (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
Ganino (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Ganino (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Ganino (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Ganino (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda